Национальный чемпионат I 1951 () — 49-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1951
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1951 году